WMV steht als Abkürzung für:

 Flughafen Madirovalo, Madagaskar nach dem IATO-Code
 Windows Media Video, ein proprietärer Video-Codec
 den Markennamen WMV des ehemaligen brasilianischen Automobilherstellers Polystil

Abkürzung